La Vision de l'Homme parmi les myrtes, dénommée aussi Vision de chevaux, est une parabole de l'Ancien Testament. Elle est tirée du livre de Zacharie. Elle se veut parole de compassion pour le peuple choisi.

Texte 

Livre de Zacharie, chapitre 1, versets 8 à 11 :
«  Je regardai pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé; il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves, et blancs. Je dis : qui sont ces chevaux, mon seigneur ? Et l'ange qui parlait avec moi me dit : je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit: ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent : nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille ».

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne 

Cette première vision de Zacharie s'inscrit dans un cycle de huit qui émaillent son livre. Pour le pasteur Edward Mitchell, elle reflète l'état de l'Église mais aussi du soi intérieur, et cela environ 500 ans avant la venue de Jésus-Christ. Zacharie est venu rassurer les Juifs des intentions du Seigneur envers eux, et le prophète est aussi venu leur annoncer leur triomphe. À cette époque, les nations païennes vivaient dans l'abondance, le peuple d'Israël plutôt pas. L'image du soi charnel opulent et du soi intellectuel se battant pour que la Vérité vive se retrouvent également dans cette dualité et dans cette parabole d'après le théologien; parabole où dit l'ange nos débats mentaux sont en paix, et où Yahweh est prêt à rétablir Jérusalem grâce à la conduite vertueuse de son peuple. Deux des clefs de compréhension pour le pasteur sont et le cheval qui représente l'intellect, et les couleurs qui sont l'état de celui-ci: plus ou moins dans la sagesse .

Références 

.

Parabole de l'Ancien Testament